Ichikawa Sadanji ist der Name folgender Personen:

* Ichikawa Sadanji I. (1842–1904), japanischer Kabukischauspieler 
 Ichikawa Sadanji II. (1880–1940), japanischer Kabukischauspieler
 Ichikawa Sadanji III. (1898–1969), japanischer Kabukischauspieler 
 Ichikawa Sadanji IV. (* 1940), japanischer Kabukischauspieler